Qingshanqiao peut faire référence à:

 Qingshanqiao, un bourg de la ville de Ningxiang, dans la province du Hunan, en Chine ;
 Qingshanqiao, un bourg de la xian de Xiangtan, dans la province du Hunan, en Chine.

Homonymie de toponyme